Hyrcanië, een koninkrijk in de oudheid in het Taurusgebergte
Hyrcania (fort), een woestijnvesting van Herodes de Grote